Galaxy ist der Name für eine Flotte von Kommunikationssatelliten des Satellitenbetreibers Intelsat.

Die Satelliten stammen ursprünglich von Hughes Communications, wurden aber zuerst von PanAmSat übernommen und dann seit der Fusion mit Intelsat von dieser weiterbetrieben. Galaxy 1, der erste Satellit, wurde am 28. Juni 1983 mit einer Delta-Trägerrakete von der NASA gestartet. 1992 wurde er dann nach neun Jahren wie geplant durch Galaxy 5 ersetzt. Zurzeit sind 16 Galaxy-Satelliten im All, wobei sich darunter auch fünf Intelsat-Americas-Satelliten befinden, die am 1. Februar 2007 in die Galaxy-Reihe eingegliedert wurden. Die zuletzt gestarteten Satelliten sind Galaxy 33 und 34, die am 8. Oktober 2022 in den Orbit gelangten.

Liste der Galaxy-Satelliten 
Stand der Liste: 

Einzelnachweise:

Probleme bei Galaxy 15 
Im April 2010 verließ der Satellit Galaxy 15 seine Position und driftete unkontrollierbar knapp 0,2° pro Tag entlang des Äquators nach Osten. Die Sender seiner Transponder und die Lageregelung waren jedoch noch aktiv, so dass Störungen anderer im C-Band sendenden Satelliten befürchtet wurden, an denen Galaxy 15 vorbeidriftete. Dies wurde durch Ausweichmanöver der betroffenen Satelliten verhindert.

Intelsat hoffte, dass die Lageregelung von Galaxy 15 zwischen 28. November und 29. Dezember 2010 versagen würde, wenn die Reaktionsräder ihre Maximaldrehzahl erreichen. Am 17. Dezember 2010 teilte Intelsat mit, dass die Solarzellen nicht mehr optimal zur Sonne ausgerichtet sind, und Galaxy 15 aufgrund des Strommangels seine Transponder abgeschaltet hat. Als am 23. Dezember 2010 die Solarzellen wieder von der Sonne beschienen wurden, starteten die Bordsysteme wie erwartet neu und der Satellit konnte wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Zuerst wurde er auf die Position 93° West gebracht und dort untersucht. Nach bestandenen Tests wurde er auf die Position 133° West gebracht und dort wieder in den Dienst gestellt.

Nach ersten Untersuchungsergebnissen soll es sich um Softwarefehler durch statische Elektrizität gehandelt haben.

Siehe auch 
 Liste der Intelsat-Satelliten

Weblinks 
 Homepage der Intelsat

Einzelnachweise 

Kommunikationssatellit der Intelsat